Krywez (ukrainisch ) ist:

der Name des weißrussischen Fußballspielers Sjarhej Krywez

der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Oblast Iwano-Frankiwsk, siehe Krywez (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Oblast Stawyschtsche, siehe Krywez (Stawyschtsche)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Oblast Mankiwka, siehe Krywez (Mankiwka)